Hannack ist der Familienname folgender Personen:

 Elke Hannack (* 1961), deutsche Politikerin
 Josef Hannack (1845–1914), österreichischer Bauingenieur und Tunnelbauer